Барви (ансамбль бандуристів)
 Барви (танцювальний колектив)

Див. також 
 Барва